Eucythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1868. Eucythere ingår i familjen Eucytheridae. 

Eucythere är enda släktet i familjen Eucytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Eucythere